Football Club Lori Vanadzor (arménsky: Ֆուտբոլային Ակումբ „Լոռի“ Վանաձոր) byl arménský fotbalový klub sídlící ve městě Vanadzor. Klub byl založen v roce 1936 jako Lori Kirovakan, zanikl v roce 2006. Rezaložen v roce 2017.

Historické názvy 

Zdroj:

 1936 – FC Lori Kirovakan (Football Club Lori Kirovakan)
 1993 – FC Lori Vanadzor (Football Club Lori Vanadzor)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Zaniklé arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1936
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2006
Vanadzor